Sete Sábios podem se referir a:

 Sete sábios da Grécia – sete filósofos, estadistas e legisladores do início do século VI a.C. que foram famosos nos séculos seguintes por sua sabedoria
 Sete Sábios ou Apcalu – os sete sábios da antiga tradição mesopotâmica
 Sete Sábios ou Sete Mestres Sábios – um ciclo de histórias medievais

Ver também 

 Velho sábio
Desambiguação